

Persone
 Ann Haydon-Jones (1938) – ex tennista britannica
 Benjamin Robert Haydon (1786-1846) – pittore britannico
 J. Charles Haydon, propr. James Charles Haydon (1875-1943) – regista, attore e sceneggiatore statunitense
 James Haydon (1974) – pilota motociclistico britannico
 William Haydon Burns (1912-1987) – politico statunitense

Altro
 Bill Haydon – personaggio immaginario, creato dallo scrittore John le Carré
 Haydon Bridge – paese della contea di Northumberland, in Inghilterra